

Carriera

Nazionale 
Ha collezionato 2 presenze con la maglia della Nazionale bosniaca nel 2008.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale bosniaca